Первишин Андрій Сергійович (* 1985) — російський хокеїст, захисник. Виступає за СКА (Санкт-Петербург) у Континентальній хокейній лізі. Майстер спорту.
 Первишин Ерлен Кірікович (1932—2004) — міністр промисловості засобів зв'язку СРСР, міністр зв'язку СРСР. Член ЦК КПРС (1986—1990). Депутат Верховної Ради СРСР 9—11-го скликань.